

Населені пункти та їхні частини

 Генрисін — село в гміні Закрочим Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Генрисін — село в гміні Косув-Ляцький Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Генрисін — частина села Веленцин у гміні Сомянка Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Генрисін — колонія в гміні Холм Холмського повіту Люблінського воєводства

Примітки